Пётр Ильи́н:
 Ильин, Пётр Григорьевич (в монашестве Илларий; 1869—1951) — епископ Русской православной церкви.
 Ильин, Пётр Ефремович (1922—1982) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Ильин, Пётр Иванович (1885—1934) — эсер, член Учредительного Собрания.
 Ильин, Пётр Иванович (1917—1980) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Ильин, Пётр Петрович (1886—1951) — один из пионеров российского автопрома.
 Ильин, Пётр Сысоевич  (1901— 1976) — советский военный, в годы Великой Отечественной войны командир 20-й мотострелковой бригады, генерал-майор.